Макфадьен, Макфэдьен (, ) — шотландская фамилия.

Известные носители 
 Макфадьен, Ангус (род. 1963) — шотландский актёр.
 Макфадьен, Гэрри — австралийский автогонщик, чемпион Австралии в подъёме на холм (1990).
  (род. 1950) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание галереи «Тейт».
 Макфадьен, Джон — главный магистрат Ангильи (ок. 1926—1933).
  (1907—1990) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Чикаго Блэкхокс» (1934).
  (род. 1979) — британский регбист, игрок Кельтской лиги в составе клуба «Глазго Уорриорз».
  (1902—1968) — британский военный лётчик, начальник Британского командования Королевских ВВС (1956—1959).
  (род. 1942) — британский военный лётчик, командующий вооружёнными силами Великобритании в ходе операции «Грэнби» (1991), лейтенант-губернатор острова Мэн (2000—2005).
 Макфадьен, Мэттью — британский игрок в го, чемпион Европы (1980, 1987, 1989).
 Макфадьен, Мэттью (род. 1974) — английский актёр.
 Макфадьен, Нил (род. 1983) — австралийский автогонщик, победитель Водительского чемпионата Австралии (2004).
  — канадский режиссёр и продюсер, лауреат премии «Джуно» за DVD (2010) и Канадской кинопремии за полнометражный документальный фильм (2014).
  (1904—1971) — британский футболист и тренер, финалист Шотландского кубка в составе клуба «Мотеруэлл» (1931, 1933) и Кубка Англии в составе «Хаддерсфилд Таун» (1938).
  (1879—1966) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1923—1924).

См. также